И́горь Ковалёв: Ковалёв, Игорь Адольфович (род. 1954) — советский и американский художник-мультипликатор, художник-постановщик, режиссёр.
 Ковалёв, Игорь Владимирович (род. 1963) — доктор технических наук, ректор Сибирского государственного аэрокосмического университета.
 Ковалёв, Игорь Георгиевич (род. 1965) — российский учёный, доктор исторических наук.